Tejar kan syfta på:

Costa Rica 

 Tejar (ort i Costa Rica), San José,

Guatemala 

 Municipio de El Tejar, kommun i Departamento de Chimaltenango
 El Tejar (kommunhuvudort), Departamento de Chimaltenango,